El término Bagley puede referirse a:

 Bagley (Iowa), ciudad situada en el condado de Guthrie.
 Bagley (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Clearwater.
 Bagley (Wisconsin), pueblo localizado en el condado de Oconto.
 Casa John N. Bagley, residencia histórica en Detroit.
 Edificio Bagley-Cater, edificio neoclásico en Anniston.
 Fuente Conmemorativa Bagley, fuente neorrománica en Detroit.
 Municipio de Bagley (Míchigan), municipio en el condado de Otsego.